Ferik, rango militare dell'Impero ottomano
Ferik, città armena